Слу́х, слу́хи:
 Слух — способность воспринимать звуковые колебания.
 Слух — совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать те или иные её достоинства и недостатки.
 Слух — активно распространяемая неподтверждённая информация.
 Слух — проём в шатре башни или колокольни.
 Слух — колодец или подземный ход в крепости, откуда наслушивают подземные работы осаждающих.
 Слухи — в иконописи развевающиеся ленты материи за ушами в изображении ангелов, символ постоянного слушания ангелами воли Бога, иначе называются торо́ками.

Ссылки